Family Values Tour 1998 стал первым осенним музыкальным туром в серии Family Values Tour, сочетающим выступления нью-метал, альтернативных и рэп групп. Тур создали и возглавили музыканты Korn.

Участники 
Артисты, принявшие участие в Family Values Tour 1998:
 Korn
 Ice Cube
 Incubus (заменили Ice Cube 25 октября 1998 на четыре оставшихся концерта)
 Limp Bizkit
 Orgy
 Rammstein

Реклама 
Перед Family Values Tour прошёл тур, стилизованный под предвыборную кампанию, который назывался «Korn Kampaign» (с 17 августа 1998 в Лос-Анджелесе до 1 сентября в Финиксе) в рамках поддержки недавно вышедшего альбома группы Follow The Leader. Группа распространила новость о грядущем Family Values Tour по всей Северной Америке, общаясь с поклонниками Korn на специальных «фанатских конференциях», которые музыканты устраивали на каждой остановке во время тура. Korn посетили музыкальные магазины в таких городах, как Риверсайд, Маунтин-Вью, Сакраменто, Сиэтл, Миннеаполис, Чикаго, Детройт, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк, Торонто, Атланта и Даллас. На «фанатских конференциях» музыканты общались с поклонниками группы, отвечали на вопросы и раздавали автографы. Знаменитости, появившиеся на различных остановках включали Ice Cube и Тодда Макфарлейна.

Успех 
Family Values Tour 1998 стал очень успешным, концертный сборник дебютировал в Billboard 200 на 7-й строчке с проданным тиражом 121.000 копий за первую неделю и получил статус золотого диска по версии RIAA, а DVD, посвящённый туру, платиновый статус.

Также Korn помогли с раскруткой и другим исполнителям. Альбом Rammstein Sehnsucht достиг платинового статуса по версии RIAA в США, и дебютный альбом Orgy Candyass достиг такого же успеха. Limp Bizkit добились даже большего успеха, который помог им установить себя как одного из лидирующих исполнителей жанра нью-метал на тот момент и добиться ошеломляющего коммерческого успеха.

27 концертов Family Values Tour принесли более $6,4 млн и свыше 243.000 фанатов купили билеты на концерты, по цене от $26 до $29,5

Джонатан Дэвис, вокалист Korn сказал: «Вместе с этим туром мы создаем кусочек рок-истории. С первого шоу у меня постоянно были мурашки. В этом есть что-то особенное. Я надеюсь, что этот тур станет ежегодным.»

CD и DVD релизы 

Стартовый тур Family Values Tour стал очень успешным и был задокументирован на DVD и CD, которые поступили в продажу 30 марта 1999 через Immortal/Epic Records. CD получил статус золотого диска в США, а DVD стал платиновым.

Замена Ice Cube 
25 сентября 1998 Ice Cube покинул тур из-за начавшихся съемок фильма «Следующая пятница» () и на оставшиеся четыре концерта был заменен альтернативной группой Incubus. Группа вошла в Family Values Tour '98 CD с песней «New Skin», а также их можно увидеть во время исполнения «All in the Family» на DVD.

Конфликт с Робом Зомби 
Изначально Роб Зомби должен был стать одним из участников тура, но из-за высокой стоимости каждого концерта Роба Зомби его выступления стоили бы $125.000. Поэтому Роб Зомби был заменён на немецкую индустриальную группу Rammstein. Тем не менее, были некоторые неувязки. Менеджеры Korn The Firm заявили, что Зомби постоянно выражал нежелание работать с хип-хоп-исполнителями на одной сцене, а от его менеджеров поступило заявление, что «рокеры не любят хип-хоп». Менеджер Роба Зомби Энди Гоулд заявил, что эти комментарии поддельные и объяснил, что Зомби даже не говорил с Korn, а следовательно, не мог сказать то, что ему приписывали.. Хотя утверждение менеджеров Korn было достаточно негативным, Роб Зомби остался в нормальных отношениях с группами, участвующими в Family Values Tour. В следующем 1999 году Роб Зомби и Korn вновь в хороших отношениях запустили совместный тур «Rock is Dead».

Дополнительные факты 
 На концерте в Вустере вокалист Rammstein Тиль Линдеманн симулировал гомосексуальный акт с клавишником группы Кристианом Лоренцем во время исполнения «Bück dich». Позже они были арестованы и провели ночь в участке.

Примечания 

Family Values Tour